Tomio ist der Familienname folgender Personen:
 Cédric Tomio (* 1969), französischer Skibergsteiger
 Sigrid Tomio (* 1975), französische Skibergsteigerin

Tomio ist der Vorname folgender Personen:
 Tomio Aoki (1923–2004), japanischer Schauspieler
 Tomio Hora (1906–2000), japanischer Historiker
 Tomio Hosoda (1926–2008), japanischer Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Tomio Kanamaru (* 1979), japanischer Skilangläufer
 Tomio Kondō (1900–1957), japanischer Fotograf
 Tomio Koyanagi (* 1916), japanischer Wasserspringer und Olympiateilnehmer
 Tomio Kubota (1930–2020), japanischer Mathematiker
 Tomio Murai (* 1948), japanischer Ruderer und Olympiateilnehmer
 Tomio Okamura (* 1972), tschechisch-japanischer Politiker und Unternehmer
 Tomio Ota (* 1936), japanischer Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Tomio Sasaki (* 1945), japanischer Skirennläufer und Olympiateilnehmer
 Tomio Seike (* 1943), japanischer Fotograf
 Tomio Sumimoto (* 1945), japanischer Kanute und Olympiateilnehmer
 Tomio Tada (1934–2010), japanischer Immunologe
 Tomio Tashiro (* 1954), japanischer Baseballspieler
 Tomio Yamazaki (* 1947), japanischer Eishockeyspieler und Olympiateilnehmer

Siehe auch:
 Tomioka